Кашуэйра () — река в Бразилии. Длина реки составляет около 14 км. Исток находится в 40 метрах над уровнем моря.

Течёт в юго-восточном направлении. Впадает в Атлантический океан. В реку сливаются канализационные и промышленные стоки города Жоинвили и она сильно загрязнена. Половодье длится с октября до апреля — мая.

Реки, впадающие в Атлантический океан (Южная Америка)
Реки Санта-Катарины